Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2018 проходили в рамках Світового Туру ATP 2018.

Пабло Куевас був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки в півфіналі його переміг Фабіо Фоніні, який потім здобув титул, у фіналі перемігши Ніколаса Джаррі з рахунком 1-6, 6-1, 6-4.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Альберт Рамос-Віньйолас (чвертьфінал) 
  Фабіо Фоніні (Чемпіон) 
  Пабло Куевас (півфінал)
  Гаель Монфіс (2-ге коло)

  Леонардо Маєр (чвертьфінал) 
  Гвідо Пелья (2-ге коло)
  Тенніс Сандгрен (1-ше коло)
  Федеріко Дельбоніс (2-ге коло)

Вайлд-кард 

  Тьягу Монтейру (1-ше коло)
  Корентен Муте (1-ше коло)

  Тьягу Сейбот Вілд (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Себастьян Офнер (2-ге коло)
  Гільєрме Клезар (2-ге коло)

  Ренцо Оліво (1-ше коло)
  Жоао Домінгес (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Brasil Open
Світовий Тур ATP 2018